J50 peut faire référence à :
 Ferrari J50, un roadster du constructeur automobile italien Ferrari ;
 HMS Bridport (J50), un dragueur de mines de la Royal Navy ;  
 Prisme triangulaire biaugmenté (J50), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres